La Gamma Ethniki 1983-1984 è la 9ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1984-1985
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 1984-1985

Spareggio per il 17º posto

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1984-1985
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 1984-1985

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1983
Calcio nel 1984